Natalia Sokolova (1949-), athlète soviétique, spécialiste du 400 mètres
 Natalia Sokolova (1973-), biathlète biélorusse
 Natalia Sokolova (1976-), mannequin russe